Herzogsburg steht für:
 Herzogsburg (Braunau), Oberösterreich
 Herzogsburg Dingolfing, Bayern
 Herzogsburg (St. Veit an der Glan), Kärnten
 Herzogsburg von Châtillon-sur-Seine, Frankreich
Siehe auch:
 Herzogberg
 Herzogenburg
 Herzogenberg
 Herzogsberge